

Métier 
 L'artisan verrier est un artisan chargé de fabriquer ou restaurer des objets décoratifs ou utilitaires.
 Le banc de verrier est le banc où s'assoit le verrier est flanqué de part et d'autre d'une barre métallique horizontale
 La canne de verrier est un tube en acier muni d'un embout pour la bouche et s'évasant légèrement à l'autre bout pour y faire adhérer le verre en fusion cueillé au four.
 Le four de verrier est un four destiné à la préparation du verre pour la verrerie.
 La louche de verrier s'utilise essentiellement pour prélever une quantité importante de verre dans le four à pot, soit pour procéder à un moulage au sable, soit pour vider le creuset en fin de session.

Patronyme 

 André Verrier (linguiste) (1907-1995) linguiste et celtiste français, traducteur de langue irlandaise. 
 André Verrier (militaire) (1919-2013) militaire compagnon de la Libération
 Élie Joseph Verrier (1853-1923), général de division français.
 Marie Claude Bernard Verrier, maréchal de camp.
 Lindsay Verrier (1908-1981), homme politique fidjien.
 Louis Désiré Eugène Verrier (1831-1902), général de division français.
 Paul Verrier (1860-1938), professeur de lettres
 Urbain Le Verrier (1811-1877) était un astronome et mathématicien français spécialisé en mécanique céleste.
 Jean Verrier (1887 - 1963), archiviste-paléographe français, inspecteur général des monuments historiques
 Odile Leperre-Verrier (1950 - ) Femme politique française.

Toponyme 

 Rivière Leverrier, un affluent de la rivière Noire Nord-Ouest (Lac Frontière) coulant dans les MRC de L’Islet et de Montmagny, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Sud du Québec, au Canada.